Topònims:
 Sunrise (Alaska), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Alaska
 Sunrise (Florida), població dels Estats Units a l'estat de Florida
 Sunrise Beach, població dels Estats Units a l'estat de Missouri
 Sunrise Manor, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nevada
 Miscel·lània:
 Sunrise Adams (1982, St. Louis, Missouri), actriu porno estatunidenca
 Sunrise (empresa), estudi d'animació i empresa de producció japonesa
 Sunrise: A Song of Two Humans, pel·lícula estatunidenca dirigida per F. W. Murnau el 1927
 MV Arctic Sunrise, vaixell registrat al port d'Amsterdam, Països Baixos